Johann von Borcke ist der Name folgender Personen:

* Johann August Heinrich Heros von Borcke (1835–1895), deutscher Offizier im Amerikanischen Bürgerkrieg, siehe Heros von Borcke
 Johann Wilhelm Leopold von Borcke (vor 1743–1801), deutscher Offizier